Molnár Aranka (1869?–1893), tanítónő, polgári iskolai tanár
Molnár Aranka (1886–1964), Ráskai Ferencné, színművész
Molnár Aranka (1902–1982), Miklósy Aladárné, színművész, Miklósy György színművész édesanyja